

Codici 
 BMG – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Monroe County di Bloomington (Stati Uniti d'America)
 bmg – codice ISO 639-3 della lingua bamwe

Musica 
 BMG – divisione musicale della multinazionale tedesca Bertelsmann
 BMG Rights Management – etichetta discografica tedesca del gruppo Bertelsmann
 BMG Ricordi – etichetta discografica italiana

Sigle 
 BMG – ministero del governo federale tedesco responsabile della politica sanitaria
 Banco BMG, in precedenza Banco de Minas Gerais – banca brasiliana, fondata nel 1930 a Belo Horizonte, con sede a San Paolo
 Banda minima garantita – velocità minima che l'Internet service provider è in grado di garantire ai clienti, anche in caso di congestione della rete
 Bank Mendes Gans – banca olandese, fondata nel 1883, con sede ad Amsterdam
 Beth Medrash Govoha – yeshivah ultra-ortodossa di Lakewood, nel New Jersey
 Blue Man Group – trio di mimi statunitense
 Bulk Metallic Glass – vetro metallico massiccio

Altro 
 .50 BMG – cartuccia sviluppata per la mitragliatrice Browning M2 verso la fine degli anni dieci